Я́сная Поля́на:

Усадьба «Ясная Поляна» и то, что названо в её честь 
 Ясная Поляна — наследственное имение Льва Николаевича Толстого, музей, в одноимённой деревне Щёкинского района Тульской области.
 «Ясная Поляна» — литературная премия им. Л. Н. Толстого.
 Ясная Поляна — железнодорожная станция (1868) в границах которой расположен музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека» (2001).
 «Ясная Поляна» — кондитерская фабрика в Туле; среди прочей продукции выпускает конфеты «Ясная Поляна».
 «Ясная Поляна» — педагогический журнал Л. Н. Толстого, издававшийся в 1862 году.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ясная Поляна — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Ясная Поляна — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Ясная Поляна — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Ясная Поляна — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Ясная Поляна — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Ясная Поляна — упразднённая деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Ясна-Поляна — село в общине Приморско Бургасской области.

Казахстан 
 Ясная Поляна — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Ясная Поляна — прежнее название села Акбастау Жуалынского района Жамбылской области.

Молдавия 
 Ясная Поляна — село в Кагульском районе.

Россия 
Алтайский край
 Ясная Поляна — посёлок в Бийском районе.
 Ясная Поляна — село в Ребрихинском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Хабарском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Шипуновском районе.

Амурская область
 Ясная Поляна — село в Октябрьском районе.

Башкортостан
 Ясная Поляна — деревня в Иглинском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Калтасинском районе.

Белгородская область
 Ясная Поляна — хутор в Прохоровском районе, Беленихинское сельское поселение.
 Ясная Поляна — хутор в Прохоровском районе, Вязовское сельское поселение.

Брянская область
 Ясная Поляна — посёлок в Мглинском районе, Беловодское сельское поселение, исключён из учётных данных в 2010 году.
 Ясная Поляна — посёлок в Мглинском районе, Ветлевское сельское поселение.
 Ясная Поляна — посёлок в Новозыбковском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Суражском районе.

Владимирская область
 Ясная Поляна — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область
 Ясная Поляна — деревня в Череповецком районе.

Дагестан
 Ясная Поляна — село в Кизлярском районе.

Калининградская область
 Ясная Поляна — посёлок в Нестеровском районе.

Калужская область
 Ясная Поляна — деревня в Кировском районе.

Кемеровская область
 Ясная Поляна — посёлок в Прокопьевском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Юргинском районе.

Кировская область
 Ясная Поляна — деревня в Кильмезском районе.

Красноярский край
 Ясная Поляна — деревня в Емельяновском районе.

Курганская область
 Ясная Поляна — село в Далматовском районе.

Курская область
 Ясная Поляна — посёлок в Дмитриевском районе, Почепский сельсовет.
 Ясная Поляна — посёлок в Дмитриевском районе, Старогородский сельсовет.
 Ясная Поляна — хутор в Железногорском районе.
 Ясная Поляна — село в Хомутовском районе.

Липецкая область
 Ясная Поляна — деревня в Липецком районе.

Мордовия
 Ясная Поляна — посёлок в Большеберезниковском районе, упразднён в 2009 году.
 Ясная Поляна — посёлок в Зубово-Полянском районе.

Нижегородская область
 Ясная Поляна — деревня в Пильнинском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Починковском районе.

Новосибирская область
 Ясная Поляна — посёлок в Баганском районе, ликвидирован в 2011 г.
 Ясная Поляна — деревня в Карасукском районе, упразднена в 1963 году.
 Ясная Поляна — село в Черепановском районе.

Омская область
 Ясная Поляна — деревня в Калачинском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Москаленском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Павлоградском районе.

Оренбургская область
 Ясная Поляна — посёлок в Ташлинском районе.

Орловская область
 Ясная Поляна — посёлок в Болховском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Глазуновском районе, Краснослободское сельское поселение.
 Ясная Поляна — посёлок в Глазуновском районе, Тагинское сельское поселение.
 Ясная Поляна — посёлок в Дмитровском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Кромском районе, Гуторовское сельское поселение.
 Ясная Поляна — посёлок в Кромском районе, Стрелецкое сельское поселение.
 Ясная Поляна — деревня в Малоархангельском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Покровском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Урицком районе, Котовское сельское поселение.
 Ясная Поляна — посёлок в Урицком районе, Луначарское сельское поселение.
 Ясная Поляна — посёлок в Хотынецком районе.

Пензенская область
 Ясная Поляна — село в Кузнецком районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Мокшанском районе.

Пермский край
 Ясная Поляна — посёлок в Большесосновском районе.

Приморский край
 Ясная Поляна — село в Анучинском районе.
 Ясная Поляна — село в Дальнереченском районе.

Псковская область
 Ясная Поляна — деревня в Дновском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область
 Ясная Поляна — деревня в Александро-Невском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Кадомском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Путятинском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Сараевском районе.

Самарская область
 Ясная Поляна — село в Похвистневском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в составе города Самара.
 Ясная Поляна — посёлок в Сызранском районе.
 Ясная Поляна — посёлок в Шенталинском районе.

Смоленская область
 Ясная Поляна — деревня в Вяземском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Смоленском районе.

Ставропольский край
 Ясная Поляна — посёлок в Предгорном районе.

Тамбовская область
 Ясная Поляна — посёлок в Мичуринском районе, упразднён в 2001 г.
 Ясная Поляна — посёлок в Моршанском районе.

Татарстан
 Ясная Поляна — деревня в Камско-Устьинском районе.

Тверская область
 Ясная Поляна — деревня в Кашинском районе.
 Ясная Поляна — хутор в Кувшиновском районе.
 Ясная Поляна — деревня в Удомельском районе.

Тульская область
 Ясная Поляна — деревня в Щёкинском районе.

Хакасия
 Ясная Поляна — посёлок в Аскизском районе.

Челябинская область
 Ясная Поляна — село в Брединском районе.

Чувашия
 Ясная Поляна — посёлок в Батыревском районе.

Ярославская область
 Ясная Поляна — деревня в Брейтовском районе.
 Ясная Поляна — село в Пошехонском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ясная Поляна — исчезнувшее селение в Раздольненском районе.

Украина 
 Ясная Поляна — посёлок в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Ясная Поляна — посёлок в составе города Краматорск Донецкой области.
 Ясная Поляна — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Ясная Поляна — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Ясная Поляна — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Ясная Поляна — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Ясная Поляна — село в Братском районе Николаевской области.
 Ясная Поляна — село в Витовском районе Николаевской области.
 Ясная Поляна — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Ясная Поляна — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Ясная Поляна — посёлок в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Ясная Поляна — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Ясная Поляна — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Ясная Поляна — село в Белозерском районе Херсонской области.
 Ясная Поляна — село в Геническом районе Херсонской области.
 Ясная Поляна — село в Горностаевском районе Херсонской области.
 Ясная Поляна — село в Новотроицком районе Херсонской области.
 Ясная Поляна — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 

 Ясные Поляны